Tormos puede referirse a:

Acequia de TormosTormos, municipio de la provincia de Alicante (España).Tormos, localidad de la provincia de Huesca (España).Tormos''', barrio de Valencia (España).